2010 puede referirse a:
 el año 2010;
 los años 2010;
 2010: Odisea dos (1982), novela de Arthur C. Clarke;
 2010: The Year We Make Contact (1984), película basada en la novela anterior; o
 2010 (Stargate SG-1) (2010), episodio (T04E16) de Stargate.